Наша странка се може односити на:

 Наша странка (БиХ) у Сарајеву, БиХ
 Наша странка (Хрватска) у Борову, Хрватска